University of New England ist der Name zweier Universitäten:

 University of New England (Australien)
 University of New England (Vereinigte Staaten)